

Patronyme

 Benoit Regismanset (1768-1849), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Charles Régismanset (1877-1945), écrivain et fonctionnaire français ;
 Jacques Regismanset (1849-1923), sénateur de Seine-et-Marne.

Homonymie de patronyme